Reißig ist:

 Reißig, Stadtteil von Plauen

der Nachname folgender Personen:

 Berthold Reißig (1877–1960), deutscher Filmschauspieler
 Hans-Ulrich Reißig (* 1949), deutscher Chemiker
 Herbert Otto Reißig (* 1929), deutscher Hydrochemiker

Siehe auch
 Reissig
 Reisiger (Begriffsklärung)
 Reisig (Begriffsklärung)